Район Такацу
Такацу (Ібаракі)
Такацу (Кіото)
Такацу (Тіба)